Byway (englisch für Nebenweg) steht für:

 Byway (Vereinigtes Königreich), unbefestigte Nebenstraße im Vereinigten Königreich
 Byway-Gletscher im Grahamland, Antarktika
 National Scenic Byway, Panoramastraßen in den Vereinigten Staaten